Fredrik III (da. Frederik 3.), född 18 mars 1609 på Haderslevhus slott, död 9 februari 1670 på Christianborgs slott, var kung av Danmark och Norge från 1648 fram till sin död. Han var son till Kristian IV av Danmark och Anna Katarina av Brandenburg, samt make till Sofia Amalia av Braunschweig-Lüneburg.

Biografi 

Fredrik fick en god uppfostran, och intresserade sig hela sitt liv för vetenskaperna, bland annat för alkemi, och blev grundare av det kungliga biblioteket i Köpenhamn. I samband med faderns planer på att bli Nordtysklands "generalbiskop", blev Fredrik biskop eller koadjutor i flera tyska stift, men denna maktställning grusades genom freden i Lübeck 1629. 1634 blev dock Fredrik ärkebiskop i Bremen och 1635 biskop i Verden, men genom kriget med Sverige 1643–1645 gick dessa förlorade, och 1647 avsade sig Fredrik sina anspråk, då efter den äldre broderns död utsikter att bli dansk kung yppat sig.

I sina tyska länder var Fredrik illa omtyckt, men själv gav han ej upp tanken på att återvinna dem, och genom giftermålet med Sofie Amalie av Braunschweig-Lüneburg 1643 hade han ytterligare stärkt sina tyska förbindelser. Vid faderns död 1648 var Fredrik den givne tronkandidaten, men adeln fruktade den kalle, inbundne och härsklystne fursten och hans drottning, och hans strider med Anders Bille 1644–1645 hade ökat motviljan. Endast med svårigheter och mot en mycket bindande konungaförsäkran lyckades Fredrik bli vald till kung.

Redan från början var hans målsättning envälde, och genom störtandet av Hannibal Sehested och Corfitz Ulfeldt ökade hans makt. Genom krigen mot Sverige, för vilka Fredrik bar huvudansvaret, lyckades han få sin vilja om enväldesstyre infriat, om än på annat sätt än han tänkt sig.

Barn 
Barn med drottning Sofia Amalia:
 Kristian (1646–1699), kung av Danmark och Norge 1670–1699
 Anna Sofia (1647–1717), gift med kurfurst Johan Georg III av Sachsen
 Fredrika Amalia (1649–1704), gift med hertig Kristian Albrekt av Holstein-Gottorp
 Wilhelmine Ernestine (1650–1706), gift med kurfurst Karl II av Pfalz 
 Georg (1653–1708), gift med drottning Anna av Storbritannien 
 Ulrika Eleonora (1656–1693), gift med kung Karl XI av Sverige

Barn med Margarete Pape:
 Ulrik Frederik Gyldenløve, (1638–1704)

Anfäder

Referenser

Noter 

Danmarks regenter
Norges regenter
Huset Oldenburg
Personer i Danmark under 1600-talet
Födda 1609
Avlidna 1670
Män
Deltagare i belägringen av Köpenhamn